Пру́сский (ж. р. Прусская; ):

 Прусский — относящийся к народу пруссов (IX—XVIII века) и историческому государству Пруссия (; 1525—1947).
 Прусский язык
 Прусский — титул правителей Пруссии:
 ;
 ;
 ;
 .

Известные носители 
 Прусский, Александр Лукьянович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, генерал-майор.